TDRD10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 366 амінокислот, а молекулярна маса — 40 941.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки